Duas espécies de algas vermelhas:
Amphiroa elegans J.D. Hooker & Harvey, 1849 - sinônimo de Jania cultrata (Harvey) J.H. Kim, Guiry & H.-G. Choi, 2007.
Amphiroa elegans  Sonder, 1845 - sinônimo de Metagoniolithon stelliferum (Lamarck) Ducker, 1979.

Desambiguação